Partisan har flere betydninger:

Partisan (guerillakriger) – et medlem af en oprørsbevægelse eller terrorbevægelse, som fører guerillakrig mod et regime, besættelsesmagt eller en demokratisk valgt stat.
 Kommunistiske/Borgerlige Partisaner også kendt som BOPA, - en dansk sabotagegruppe, der opererede under den tyske besættelse af Danmark under 2. verdenskrig.
 Jugoslaviske partisaner – en modstandsbevægelse under 2. verdenskrig
 Partisan (våben) – et langskaftet våben fra det 16. og 17. århundrede.
 Partisan (film) – dansk kortfilm fra 2019 af Jahfar Muataz
 Italienske partisaner